Лю́бка:

 Любка — уменьшительно-ласкательное от женского имени Любовь.

Флора
 Любка () — род орхидей.
 Любка — местное название растения сивец луговой.
 Любка — местное название растения волчеягодник обыкновенный.

Ойконим
 Любка — село, Ракитнянский район, Киевская область
 Любка — село, Котелевский район, Полтавская область

Гидроним
 Любка — приток реки Койка в Большесельском районе Ярославской области.
 Любка — приток реки Стырь в Волынской области.
 Любка — рукав реки Сейм в Сумской области.
 Любка — река в Киеве и в Киевской области.

Другое
 «Любка» — повесть Дины Рубиной.
 «Любка» — фильм Станислава Митина по повести Дины Рубиной.
 Любка, Андрей Степанович (род. 1987) — украинский поэт, переводчик и эссеист.